Robert Böker ist der Name folgender Personen:

* Robert Böker (Fabrikant) (1805–1870), deutscher Fabrikant und Politiker
 Robert Böker (Kaufmann) (1843–1912), deutscher Kaufmann und Politiker
 Robert Böker (Ingenieur) (1885–1980), deutscher Ingenieur